Никола́й Ива́нович Кали́нин:

 Калинин, Николай Иванович (1922—2008) — советский партийный, государственный деятель.
 Калинин, Николай Иванович (1923—2009) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.